De Tsintaosaurini zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs behorende tot de Euornithopoda.

In 2013 benoemde Albert Prieto-Márquez een nodusklade Tsintaosaurini, voor de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Pararhabdodon isonensis en Tsintaosaurus spinorhinus en al diens afstammelingen.

In 2021 gaven Daniel Madzia, Victoria Megan Arbour, Clint A. Boyd, Andrew A. Farke, Penélope Cruzado-Caballero en David Christopher Evans een definitie als stamklade als de groep bestaande uit Pararhabdodon isonensis Casanovas-Cladellas, Santafé-Llopis & Isidro-Llorens, 1993 en Tsintaosaurus spinorhinus Young, 1958 en alle soorten nauwer verwant aan Prararhabdodon en Tsintaosaurus dan aan Aralosaurus tuberiferus Rozhdestvensky, 1968, Lambeosaurus lambei Parks, 1923 en Parasaurolophus walkeri Parks, 1922.

De groep bestaat uit middelgrote viervoetige planteneters uit het late Krijt van Azië en Europa. Behalve de verankerende soorten waren in 2021 geen Tsintaosaurini bekend. Ze staan relatief basaal in de Lambeosaurinae.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Prieto-Márquez A., Dalla Vecchia F.M., Gaete R. & Galobart À. 2013. "Diversity, Relationships, and Biogeography of the Lambeosaurine Dinosaurs from the European Archipelago, with Description of the New Aralosaurin Canardia garonnensis". PLOS ONE 8: e69835
Madzia D., Arbour V.M., Boyd C.A., Farke A.A., Cruzado-Caballero P. & Evans D.C. 2021. "The phylogenetic nomenclature of ornithischian dinosaurs". PeerJ 9:e12362

Euornithopoda